Demarquet :

 Cécile Demarquet (née en 1973),  athlète française
 Jean Demarquet (1923-1989), médecin et homme politique français
  (1796-1870); aide de camp de Simón Bolívar

Voir aussi 
 Henri Demarquette, violoncelliste français